Победителем турнира в четвёртый раз в карьере стал Рафаэль Надаль. Для испанца этот титул стал 19-м на турнирах серии Большого шлема.

Прошлогодний чемпион Новак Джокович не смог защитить титул, снявшись из-за травмы в матче четвёртого круга против Стэна Вавринки. Джокович не сумел выйти в полуфинал на Открытом чемпионате США впервые с 2006 года (без учёта турнира 2017 года, который он пропустил из-за травмы).

Впервые в Открытой эре (с 1968 года) сразу 4 четвертьфиналиста турнира Большого шлема старше 33 лет (Федерер, Вавринка, Монфис и Надаль). Впервые с Открытого чемпионата США 2012 года в полуфинале турнира Большого шлема сыграют менее двух бывших победителей турниров этого уровня.

Маттео Берреттини стал первым с 1977 года итальянцем, дошедшим до полуфинала Открытого чемпионата США (тогда это удалось Коррадо Барадзутти).

Даниил Медведев стал первым с 2005 года российским теннисистом, пробившимся в финал турнира серии Большого шлема (тогда на Открытом чемпионате Австралии победу одержал Марат Сафин). На US Open единственным представителем России, игравшим в финале, был также Марат Сафин в 2000 году.

Посев 

  Новак Джокович (Четвёртый круг; отказ из-за травмы)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Доминик Тим (Первый круг)
  Даниил Медведев (Финал)
  Александр Зверев (Четвёртый круг)
  Кэй Нисикори (Третий круг)
  Стефанос Циципас (Первый круг)
  Карен Хачанов (Первый круг)
  Роберто Баутиста Агут (Первый круг)
  Фабио Фоньини (Первый круг)
  Борна Чорич (Второй круг, отказ)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Джон Изнер (Третий круг)
  Давид Гоффен (Четвёртый круг)
  Кевин Андерсон (отказ)

<ol start=17>
  Николоз Басилашвили (Третий круг)
  Феликс Оже-Альяссим (Первый круг)
  Гвидо Пелья (Первый круг)
  Диего Шварцман (Четвертьфинал)
  Милош Раонич (отказ)
  Марин Чилич (Четвёртый круг)
  Стэн Вавринка (Четвертьфинал)
  Маттео Берреттини (Полуфинал)
  Люка Пуй (Второй круг)
  Тейлор Фриц (Первый круг)
  Душан Лайович (Второй круг)
  Ник Кирьос (Третий круг)
  Бенуа Пер (Второй круг)
  Кайл Эдмунд (Первый круг)
  Кристиан Гарин (Второй круг)
  Фернандо Вердаско (Второй круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Эрнесто Эскобедо (Первый круг)
  Кристофер Юбэнкс (Первый круг)
  Бьорн Фратанджело (Первый круг)
  Маркос Джирон (Первый круг)
  Антуан Оан (Второй круг)
  Танаси Коккинакис (Второй круг, отказ)
  Джек Сок (Первый круг)

<ol start=8>
  Закари Свайда (Первый круг)
  Янко Типсаревич (PR, первый круг)
  Стив Дарси (PR, первый круг)
  Томаш Бердых (PR, первый круг)
  Йозеф Ковалик (PR, первый круг)
  Вашек Поспишил (PR, второй круг)
  Цедрик-Марсель Штебе (PR, второй круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Эллиот Беншетри (Первый круг)
  Сантьяго Хиральдо (Первый круг)
  Квон Сун Ву (Первый круг, отказ)
  Илья Ивашко (Первый круг)
  Евгений Донской (Первый круг)
  Егор Герасимов (Второй круг)
  Тобиас Камке (Первый круг)
  Грегуар Баррер (Второй круг)
  Чон Хён (Третий круг)

<ol start=10>
  Дженсон Бруксби (Второй круг)
  Доминик Кёпфер (Четвёртый круг)
  Гильермо Гарсия-Лопес (Первый круг)
  Сумит Нагал (Первый круг)
  Янник Синнер (Первый круг)
  Иржи Веселый (Первый круг)
  Марко Трунджеллити (Первый круг, отказ)
  Паоло Лоренци (LL, третий круг)
  Камиль Майхшак (LL, третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Взрослые